Хоман (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Хоман, Балинт (1885—1951) — венгерский учёный и политик.
 Хоман, Вальтер (1906—1945) — слесарь, антифашист, член движения Сопротивления во время Второй мировой войны, член организации «Красная капелла».
 Хоман, Рэйчел (род. 1989) — канадская кёрлингистка, скип сборной Канады на чемпионатах мира 2013 и 2014 года.
 Хоман, Танат (1914—2016) — таиландский дипломат и государственный деятель, министр иностранных дел Таиланда.